Plains kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Level Plains
Pleasant Plains (Arkansas)
Plains (Georgia)
White Plains (Georgia)
Pleasant Plains (Illinois)
Plains (Kansas)
White Plains (Kentucky)
West Plains
Plains (Montana)
Morris Plains
Scotch Plains
Dover Plains (New York)
Pine Plains (New York)
White Plains (New York)
White Plains (North Carolina)
The Plains (Ohio)
North Plains
Cross Plains (Tennessee)
Tellico Plains
Cross Plains (Texas)
Plains (Texas)
The Plains (Virginia)
Cross Plains (Wisconsin)